Meteory – górzysty rejon Tesalii znany z zabytkowych monastyrów
 Meteora – płyta zespołu Linkin Park